Annat peut faire référence à :

Toponymie 
 Annat, ancienne commune de l'Aveyron

Patronyme 
 Pierre Annat (1638-1715), écrivain ecclésiastique
 François Annat (1590-1670), jésuite